Мисс Интернешнл 2001 () — 41-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 4 октября 2001 года в Токио (Япония), который выиграла Малгожата Розницка из Польши.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

 — Мария Виктория Бранда
 — Дафна Дион Крус
 — Хоан Приссилья Кирога
 — Фернанда Тинти Борха Пинто
 — Мишель Уотсон (World '00)
 — Шауна Ли-Анн Олчоу
 — Паула Орчард
 — Мария Рокио Стивенсон Ково
 — Мартина Полхак
 — Венесса Мария ван Арендонк (Universe '03)
 — Мария Алеку Хадцивассилиу
 — Андреа Вранова
 — Бельгика Худит Кури де Лара
 — Ханна Мирхами Пахуламми
 — Навал Белал
 — Анна Цимски
 — Фортини Кокари
 — Роса Мария Катаньеда Альдана (Universe '01, Coffee '02)
 — Йон Хи Дженни Ли
 — Хой Тинг Хейди Чу
 — Трис Догг Оддсдоттир
 — Канвал Тоор
 — Дикла Элькабец
 — Ханако Судзуки (鈴木華子)
 — Мьонг-хи Бэк
 — Лаура Виксна

 — Драгана Клопчевска
 — Чи Тик Йоонг
 — Рут Спитери
 — Ирма Мариана Риос Франко
 — Санармаа Цедевсурен Лувсандоо
 — Каролина Хейбур
 — Ренни Фабиола Давила
 — Роуина Тайманао Ого
  — Сив Тереза Хегерланд Хавик
  — Индира Исикл Казума
 — Марикарла Канлас Толоса
 — Малгожата Розницка (winner Miss Model of the World '00)
 — Лорна Отеро Перес
 — Татьяна Павлова
 — Марция Беллессо
 — Джули Бинте Абдулла
 — Барбара Паппова
 — Айола Молина Карраско
 — Сара Николь Камерон
 — Канитакан Сэнгпрачаксакула (World Miss University '00)
 — Лейла Гуала
 — Еке Ф. Инкедурсун
 — Наталья Бакулина
 — Элиана Томпсон
 — Аура Самбрано (2nd RU Coffee '02, 4th RU Intercontinental '02)
 — Ива Гордана Миливожевич (World '00)

Не участвовали 
 — Хеба Або-Мандур
 — Натали Маамари
 — Ларисса Кавальчук
 — Фариба Хоукинс
 — Таня Рамирес
 — Мерени Атени
 — Саша Хилл

Замены 
 — Мария Элиза Канти (to concentrate on the Miss Europe pageant)

См. также 
 Мисс Мира 2001
 Мисс Вселенная 2001
 Мисс Земля 2001

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 2001

Мисс интернешнл
События 4 октября
Октябрь 2001 года
2001 год в Японии
История Токио